Världsmästerskapet i fotboll 2002 spelades i Japan och Sydkorea 31 maj–30 juni 2002, och var det sjuttonde i ordningen, det första med två värdländer och även det första spelat i Asien. Brasilien blev världsmästare för femte gången efter finalseger mot Tyskland med 2–0, medan Turkiet vann brons efter vinst mot Sydkorea i matchen om tredjepris. Brasilien vann dessutom samtliga matcher inom ordinarie speltid, och blev därigenom det hittills enda landslaget som gjort så (i ett världsmästerskap med 32 deltagande landslag).

De åtta grupperna med fyra landslag i varje lottades den 1 december 2001.

Kvalspel

Spelartrupper

Spelorter 
Både Japan och Sydkorea bidrog med 10 spelplatser var. Flera av dem var nya för mästerskapet.

Deltagare

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar 
 8 mål
  Ronaldo

 5 mål

  Rivaldo
  Miroslav Klose

 4 mål

  Jon Dahl Tomasson
  Christian Vieri

 3 mål

  Marc Wilmots
  Pauleta
  Papa Bouba Diop
  İlhan Mansız
  Robbie Keane
  Michael Ballack
  Fernando Morientes
  Raúl
  Henrik Larsson

 2 mål

 Ronaldinho
 Rónald Gómez
 Michael Owen
 Junichi Inamoto
 Jared Borgetti
 Nelson Cuevas
 Henri Camara
 Ahn Jung-hwan
 Fernando Hierro
 Ümit Davala
 Hasan Şaş
 Brian McBride
 Landon Donovan

 1 mål

 Gabriel Batistuta
 Hernán Crespo
 Wesley Sonck
 Peter Van Der Heyden
 Johan Walem
 Edmílson
 Júnior
 Roberto Carlos
 Samuel Eto'o
 Patrick Mboma
 Winston Parks
 Paulo Wanchope
 Mauricio Wright
 Ivica Olić
 Milan Rapaić
 Dennis Rommedahl
 Agustín Delgado
 Edison Méndez
 David Beckham
 Sol Campbell
 Rio Ferdinand
 Emile Heskey
 Oliver Bierhoff
 Marco Bode
 Carsten Jancker
 Thomas Linke
 Oliver Neuville
 Bernd Schneider
 Gary Breen
 Damien Duff
 Matt Holland
 Alessandro Del Piero
 Hiroaki Morishima
 Hidetoshi Nakata
 Takayuki Suzuki
 Hwang Sun-Hong
 Lee Eul-yong
 Park Ji-sung
 Seol Ki-hyeon
 Song Chong-gug
 Yoo Sang-Chul
 Cuauhtémoc Blanco
 Gerardo Torrado
 Julius Aghahowa
 Francisco Arce
 Jorge Campos
 Roque Santa Cruz
 Paweł Kryszałowicz
 Emmanuel Olisadebe
 Marcin Żewłakow
 Beto
 Rui Costa
 Vladimir Beschastnykh
 Valery Karpin
 Dmitri Sychev
 Egor Titov
 Salif Diao
 Khalilou Fadiga
 Milenko Ačimovič
 Sebastjan Cimirotič
 Quinton Fortune
 Benni McCarthy
 Teboho Mokoena
 Siyabonga Nomvethe
 Lucas Radebe
 Gaizka Mendieta
 Juan Carlos Valerón
 Niclas Alexandersson
 Anders Svensson
 Raouf Bouzaiene
 Emre Belözoğlu
 Bülent Korkmaz
 Hakan Şükür
 Clint Mathis
 John O'Brien
 Diego Forlán
 Richard Morales
 Álvaro Recoba
 Darío Rodríguez

Självmål

 Luis Marín (för Brasilien)
 Jorge Costa (för USA)
 Carles Puyol (för Paraguay)
 Jeff Agoos (för Portugal)

Referenser

Noter

Anmärkningar

Externa länkar 

Världsmästerskapet i fotboll 2002
WP:Projekt Japan
WP:Projekt Korea
Ulsan
Daegu
Gwangju